Галкино — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Галкино — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Галкино — название села Зертас района Толе Би Южно-Казахстанской области до 1992 года.

Россия

Владимирская область 
 Галкино — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область 
 Галкино — деревня в Великоустюгском районе.
 Галкино — деревня в Грязовецком районе.
 Галкино — деревня в Тотемском районе.

Воронежская область 
 Галкино — деревня в Рамонском районе.

Забайкальский край 
 Галкино — село в Шилкинском районе.

Ивановская область 
 Галкино — деревня в Кинешемском районе.

Калужская область 
 Галкино — деревня в Дзержинском районе.
 Галкино — деревня в составе городского округа Калуга.

Кировская область 
 Галкино — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Галкино — деревня в Антроповском районе.
 Галкино — деревня в Буйском районе.
 Галкино — деревня в Судиславском районе.

Курганская область 
 Галкино — село в Шумихинском районе.

Нижегородская область 
 Галкино — деревня в Балахнинском районе.
 Галкино — деревня в Ветлужском районе.
 Галкино — деревня в городском округе Сокольский.

Орловская область 
 Галкино — деревня в Урицком районе.

Псковская область 
 Галкино — деревня в Псковском районе.

Свердловская область 
 Галкино — деревня в Таборинском районе.

Татарстан 
 Галкино — деревня в Бавлинском районе.

Тверская область 
 Галкино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Галкино — деревня в Молоковском районе.

Тульская область 
 Галкино — деревня в Заокском районе.
 Галкино — деревня в Суворовском районе.

Хабаровский край 
 Галкино — село в Хабаровском районе.

Ярославская область 
 Галкино — деревня в Тутаевском районе.

Железнодорожный пункт 
 Галкино — станция Южно-Уральской железной дороги в городе Курган.

См. также 
 Галкино 2-е
 Галкинское